Евровизия 2004 (; ; ) е 49-о ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Страната печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Сертаб Еренер спечели в Рига, Латвия през 2003 г. с песента „Everyway That I Can“ със 167 точки. Това е първия път в който Турция е домакин на песенния конкурс, 29 години след като прави дебют в него. Водещи на събитието са Корхан Абай и Мелтем Кумбул. Провежда се в Арена „Абди Ипекчи“ в Истанбул, Турция на 12 май и 15 май 2004 г. За първи път конкурсът се провежда в държава, разположена на 2 континента. Слоганът на конкурса през 2004 г. е „Under The Same Sky“ (Под едно небе).

Победител е Украйна с песента на Руслана „Wild Dances“ с 280 точки. За отбелязване е факта, че Украйна дебютира предната година, но не е била в „топ“ 10, за да се класира автоматично на финала и това е първа победа за страната. През 2003 г. Украйна заема 14-о място с 30 точки. На второ място се класира Сърбия и Черна гора с 263 точки, а на трето – Гърция. За първи път в историята на конкурса, всички страни в „топ 3“ са с повече от 200 точки. Страната-домакин Турция е на 4-то място със 195 точки.

За първи път през 2004 г. Евровизия обхваща две вечери – полуфинал и финал. Причината Евровизия вече да не обхваща една вечер, е поради големия брой участващи държави. Вече на финала се класират автоматично „топ“ 10 от финала на предходната година и „Голямата четворка“ (Великобритания, Испания, Германия и Франция). От полуфинала на финал се класират държавите от първо до десето място. А за финала на следващата година се класират „топ 10“ от финала на предходната година и Голямата четворка.

През 2004 г. дебютират Албания, Сърбия и Черна гора, Андора и Беларус, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Дания, Литва, Монако, Северна Македония, Финландия и Швейцария. На полуфинала Швейцария получава 0 точки в гласуването.

За шести път в историята на песенния конкурс (след 1956 г., 1970 г., 1989 г., 2001 г. и 2003 г.) на изданието няма нито един изпълнител, участвал и в предишна година.

Полуфинал – 12 май 
На полуфинала участват 22 държави, от които 10 продължават към финала. Всички страни участват в гласуването, с изключение на Полша, Русия и Франция. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Гласуване на полуфинала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на полуфинала:

Финал – 15 май 
Финалисти са:
 10-те победителя от полуфинала;
 10-те най-високо класирали се страни на финала през 2003 г.;
 Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция).

Страните в получерен шрифт се класират директно на финала на Евровизия 2005.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

Източници 

2004
История на Истанбул
Музика в Истанбул
2004 година